Vera de Moncayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vera de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Vera de Moncayo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar